Двохсотлітня людина   — назва, що має декілька значень.

 Двохсотлітня людина  — фантастичне оповідання Айзека Азімова 1976 року.
 Двохсотлітня людина  — фантастичний фільм Кріса Коламбуса 1999 року, що знято за мотивами оповідання Айзека Азімова.